In Too Deep — пісня британського гурту Dead or Alive. Сингл був доданий в студійний альбом 1985 р. Youthquake і був реміксований перед релізом в червні 1985 року.

Трек-лист

Чарти

Примітки 

Сингли 1985
Поппісні
Пісні за алфавітом
Англомовні пісні